Уоррен Тредголд (; ) — американский -, специализирующийся на истории Византии. С 1997 года профессор византинистики в Сент-Луисском университете.

Биография 
В 1970 году окончил Гарвардский университет со степенью бакалавра гуманитарных наук, а семь лет спустя защитил здесь же диссертацию на PhD. В дальнейшем преподавал в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Мюнхенском университете, Стэнфорде, Свободном университете Берлина, Хисдейл-колледже, Калифорнийском университете в Беркли и Флоридском международном университете. Автор большого количества научных статей, связанных с историей (политической, экономической, социальной и военной) Византии, а также её историографией, включая ранней, по которой также написал широко цитируемую книгу. Читает курсы по византийской истории и историографии, а также по истории Поздней античности.

Труды

Книги

Некоторые статьи 
 «The Prophecies of the Patriarch Methodius», Revue des études byzantines 62 (2004), 229—37
 «A Reply to a Recent Review», Byzantinische Zeitschrift 96 (2003), 802—4
 «On the Value of Inexact Numbers», Byzantinoslavica 50 (1989), 57—61
 «The Preface of the Bibliotheca of Photius»,  31 (1977), 343—49

Энциклопедические работы 
 «Donativa/Liberalitates», «Economy and Army», «Pay, Incomes» // Blackwell’s Encyclopaedia of the Roman Army, ed. by  (Wiley-Blackwell, Oxford, 2015)
 Contributing ed., Encyclopedia of the Middle Ages, general ed.  (Viking-Penguin, New York, 1999)
 «Bardas Phokas», «Bardas Skleros», «Basil I the Macedonian», «Basil II Killer of the Bulgars», «Constantine IX Monomachos», «Leo VI the Wise», «Macedonians», «Nikephoros I», «Photian Schism», «Photios», «Symeon the Logothete», «Theodora II» // Dictionary of the Middle Ages, ed. by Joseph R. Strayer (Scribner’s, New York, 1982—89)

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Византинисты США
Профессора США